Występ ist ein polnischer Ortsname:

(Woiwodschafts-ABC:)
 Występ (Rozogi) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Wystemp, 1934 bis 1945 Höhenwerder, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Występ (Sędziszów) im Powiat Jędrzejowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Występ (Nakło nad Notecią) im Powiat Nakelski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1945: Josephinen, Kreis Bromberg, Posen
 Występ (Sieciechów) im Powiat Kozienicki, Woiwodschaft Masowien
 Występ (Bojanów) im Powiat Stalowowski, Woiwodschaft Podlachien
 Występ (Sokoły) im Powiat Wysokomazowiecki, Woiwodschaft Podlachien